Парламентские выборы в Испании 1901 года прошли 19 мая. Явка избирателей составила 66,04 % от общего числа зарегистрированных избирателей.

Предыстория 
17 ноября 1900 года Мария Кристина Австрийская разрешила своей старшей дочери принцессе Астурийской Марии де лас Мерседес, являвшейся наследницей испанского трона вслед за своим братом Альфонсо XIII, сочетаться браком с Карлосом Бурбон-Сицилийским, принцем из свергнутого дома Обеих Сицилий. Брак наследницы престола с карлистским претендентом вызвал недовольство у многих в Испании и привёл к политическому кризису, в частности в отставку ушёл председатель Совета министров Франсиско Сильвела-и-Ле Веллёза. 22 октября 1900 года правительство возглавил генерал Марсело Аскаррага (Консервативный союз), занимавший этот пост до 2 марта 1901 года. 6 марта 1901 года правительство Испании в седьмой раз возглавил либерал Пракседес Матео Сагаста, занимавший этот пост до 6 декабря 1902 года. 25 апреля был распущен Конгресс депутатов и назначены новые выборы.

Как и на предыдущих выборах, консерваторы вновь разделились, сторонники Карлоса О’Доннелла, герцога Тетуанского, и последователи Антонио Ромеро Робледо предпочли участвовать в них самостоятельно. «Республиканское объединение» Николаса Сальмерона и Хосе Томаса Муро образовали с Федеративной демократической республиканской партией Франсиско Пи-и-Маргаля блок Республиканская коалиция. Карлистская партия Традиционалистское причастие и фундаменталистская Интегристская партия в этой выборной кампании решили участвовать самостоятельно.

Результаты 
19 мая были избраны 402 члена Конгресса депутатов.

Победу на выборах одержала Либеральная партия Пракседеса Матео Сагасты. Считая союзников из числа либералов-«пуигсерверистов» и баскских династистов, партия смогла получить 245 мест в Конгрессе депутатов (60,95 %).. Их главным оппонентам, консерваторам Франсиско Сильвелы-и-Ле Веллёза, Франсиско Ромеро Робледо и герцога Тетуанского пришлось удовлетвориться 99 местами (24,63 %). Республиканцы, большая часть из которых часть которых выступали единым списком, смогли сохранить своё представительство в Конгрессе депутатов. Впервые депутатом избран Алехандро Леррус Гарсиа, впоследствии один из самых видных и противоречивых деятелей республиканского движения.

Итоги выборов в Конгресс депутатов Испании 19 мая 1901 года
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! colspan="4" rowspan="2" align="center" | Партии и коалиции
! rowspan="2" align="left" | Лидер
! colspan="3" | Голоса
! colspan="3" | Места
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! width="75" | #
! width="30" | %
! width="35" | +/−
! width="30" | Места
! width="35" | +/−
! width="35" | %
|-
| bgcolor="#C5EAAC" rowspan="3" |
| bgcolor="#67BB31" |
| align="left" | Либеральная партия
| align="left" | 
| align="left" | Пракседес Матео Сагаста
|  ||  ||
| 245 || 143 || 60,95
|-
| bgcolor="#67BB31" |
| align="left" | Либералы-хамасистас
| align="left" | 
| align="left" | Херман Хамасо-и-Кальво
|  ||  ||
| 13 || 15 || 3,23
|-
| bgcolor="#67BB31" |
| align="left" | Независимые либералы
| align="left" | 
| align="left" |
|  ||  ||
| 2 || Первый раз || 0,50
|-bgcolor="#C5EAAC"
| colspan="5" align="left" | Все либералы
|  ||  ||
| 260 || 130 || 64,68
|-
| bgcolor="#AED7FF" rowspan="3" |
| bgcolor="#0087DC" |
| align="left" width="240"| Либерально-консервативная партия
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Франсиско Сильвела-и-Ле Веллёза
|  ||  ||
| 84 || 144 || 20,90
|-
| bgcolor="#0087DC" |
| align="left" width="240"| Либерально-реформистская партия
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Франсиско Ромеро Робледо
|  ||  ||
| 8 || 4 || 2,0
|-
| bgcolor="#0087DC" |
| align="left" width="240"| Консерваторы-тетуанисты
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Карлос О’Доннелл, герцог Тетуанский
|  ||  ||
| 7 || 5 || 1,74
|- bgcolor="#AED7FF"
| colspan="5" align="left" | Все консерваторы
|  ||  ||
| 99 || 145 || 24,63
|-
| bgcolor="#FFCEE3" rowspan="3" |
| bgcolor="#630852" |
| align="left" | Республиканская коалиция
| align="left" | 
| align="left" | Хосе Томас Муро, Николас Сальмерон, Франсиско Пи-и-Маргаль
|  ||  ||
| 14 || 1 || 3,48
|-
| bgcolor="#D600D6" |
| align="left" | Республиканцы-бласкистас
| align="left" | 
| align="left" | Висенте Бласко Ибаньес
|  ||  ||
| 2 || Первый раз || 0,50
|-
| bgcolor="#D600D6" |
| align="left" | Независимые республиканцы
| align="left" | 
| align="left" |
|  ||  ||
| 1 || — || 0,25
|-bgcolor="#FFCEE3"
| colspan="5" align="left" | Все республиканцы
|  ||  ||
| 17 ||  || 4,23
|-
| bgcolor="#BCC9F5" rowspan="3" |
| bgcolor="#112978" |
| align="left" | Традиционалистское причастие
| align="left" | 
| align="left" | Матиас Баррио Мьер
|  ||  ||
| 6 || 4 || 1,50
|-
| bgcolor="#112978" |
| align="left" | Интегристская партия
| align="left" | 
| align="left" | Рамон Носедаль
|  ||  ||
| 3 || 2 || 0,75
|-
| bgcolor="#112978" |
| align="left" | Независимые католики
| align="left" | 
| align="left" |
|  ||  ||
| 2 ||  || 0,50
|- bgcolor="#BCC9F5"
| colspan="5" align="left" | Все карлисты и традиционалисты
|  ||  ||
| 11 || 6 || 2,74
|-
| bgcolor="#FFEEAC" rowspan="1" |
| bgcolor="#03317E" |
| align="left" | Регионалистская лига
| align="left" | 
| align="left" | Бартомеу Роберт
|  ||  ||
| 6 || Первый раз || 1,50
|-bgcolor="#FFEEAC"
| colspan="5" align="left" | Все регионалисты
|  ||  ||
| 6 || Первый раз || 1,50
|-
| bgcolor="white" |
| align="left" colspan="2" | Национальный союз
| align="left" | 
| align="left" | Басилио Параисо
|  ||  ||
| 2 || Первый раз || 0,50
|-
| bgcolor="grey" |
| align="left" colspan="4" | Независимые
|  ||  ||
| 7 || 1 || 1,74
|-
| colspan="11" bgcolor="#E9E9E9" |
|- style="font-weight:bold;"
| align="left" colspan="5" | Всего
| н/д || 100,00 || bgcolor="#E9E9E9" |
| 402 ||  || 100,00
|-
| colspan="11" bgcolor="#E9E9E9" |
|-
| align="left" colspan="11" | Источник:
 Historia Electoral
 Spain Historical Statistics
|}

Результаты по регионам 
Либеральная партия заняла первое место по количеству избранных депутатов в 38 провинциях. Консерваторы смогли победить в Овъедо (ныне Астурия) и на Канарских островах (в то время единая провинция). Карлисты выиграли выборы в провинции Наварра, в Гипускоа первенствовали независимые католики. В провинциях Понтеведра, Бургос, Теруэль и Малага мандаты поделили либералы и консерваторы, в Вальядолиде — либералы и либералы-хамасисты, в Бискайе — консерваторы-сильвелисты и консерваторы-тетуанисты, в Кастельоне — либералы, сильвелисты и тетуанисты. Из четырёх крупнейших городов страны либералы наиболее успешно выступили в Мадриде (6 мандатов из 8) и Севилье (3 из 5). В Барселоне победу одержала Регионалистская лига (впоследствии переименована в Каталонскую лигу), получив 4 мандата из 7, по одному месту смогли завоевать либералы, «Республиканское объединение» и республиканцы-федералисты. В Мадриде оставшиеся два мандата поделили Национальный союз и консерваторы. Также консерваторы взяли одно место в Севилье, пятый мандат достался либералам-хамамсистам. В Валенсии выборы выиграли республиканцы-бласкистас (2 мандата из трёх), ещё один завоевал независимый.

После выборов 
12 июня 1901 года новым председателем Конгресса депутатов был выбран Антонио Агилар, маркиз де-ла-Вега-де-Армихо (Либеральная партия), за которого проголосовал 231 парламентарий. 16 июля того же года его сменил Сехизмундо Морет (Либеральная партия). 5 апреля 1902 года Конгресс вновь возглавил Антонио Агилар. Председателем Сената был Эухенио Монтеро Риос (Либеральная партия).

Выборы 1901 года были последними в истории регентства Марии Кристины. 17 мая 1902 года парламент объявил совершеннолетним её сына, 16-летнего короля Альфонсо XIII.

В 1901 году, уже после выборов умирают Херман Хамасо и Франсиско Пи-и-Маргаль. Либералы-хамасисты, которых после смерти Хамасо возглавил его зять (муж сестры) Антонио Маура (впоследствии пятикратный премьер-министр Испании), в 1902 году присоединились к Либерально-консервативной партии. ​​Новым лидером Федеративой демократической республиканской партии стал Эдуардо Бенот. В январе 1903 года скончался Пракседес Матео Сагаста, основатель и многолетний лидер Либеральной партии, неоднократно занимавший пост главы испанского правительства, ушедший в отставку незадолго до своей смерти.

Примечания

Ссылки 
 

Парламентские выборы в Испании
Испания
События 19 мая
Май 1901 года
1901 год в Испании